Typ 0 steht für:
 Fährschiff Typ 0, Schiffstyp der HADAG Seetouristik und Fährdienst AG
 Rolandwerft Typ 0, Grundstein von Serienfrachtschiffstypen der Rolandwerft
 Typ-0-Grammatik, Stufe der Chomsky-Hierarchie, siehe Chomsky-Hierarchie #Typ-0-Grammatik (allgemeine Chomsky-Grammatik oder Phrasenstrukturgrammatik)

Siehe auch:
 Type O
 Fährschiff Typ 00
 0